

Cinema 
 Il selvaggio (Bordertown) – film del 1935 diretto da Archie L. Mayo
 Il selvaggio (The Wild One) – film del 1953 diretto da László Benedek e Paul Donnelly

Editoria 
 Il Selvaggio – rivista italiana